L'édition 2017 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 24 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Leonardo Mayer remporte l'épreuve du simple, Ivan Dodig et Mate Pavić celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Brésilien Rogério Dutra Silva, du Croate Borna Ćorić, de l'Espagnol Pablo Carreño-Busta, du Français Richard Gasquet, du Japonais Yuichi Sugita, du Serbe Janko Tipsarević et du Slovaque Martin Kližan. Ils sont respectivement remplacés par José Hernández-Fernández, Nicolás Kicker, Andrey Kuznetsov, Dmitri Toursounov, Rogério Dutra Silva, Evgeny Donskoy et Leonardo Mayer.

Pendant le tournoi 
Les deux premières têtes de série du tournoi, Albert Ramos-Viñolas et Pablo Cuevas, sont éliminées dès le . L'Espagnol s'est incliné en 3 sets serrés contre Leonardo Mayer (), repêché des qualifications après le forfait de Martin Kližan, tandis que l'Uruguayen, qui revient de blessure, a été battu par Andrey Kuznetsov ().

Andrey Rublev, titré pour la première fois de sa carrière à Umag la semaine précédente alors qu'il était lucky loser, ne parvient pas à enchaîner et s'incline dès son entrée en lice contre Philipp Kohlschreiber en ne marquant que 4 jeux.

Invité du tournoi, Tommy Haas, âgé de 39 ans et qui dispute sa dernière saison sur le circuit, est battu devant son public dès le  par l'Argentin Nicolás Kicker ().

Nenad Zimonjić signe la  de sa carrière en double en battant au  Carlos Berlocq et Diego Schwartzman.

En 1/2 finale, Philipp Kohlschreiber abandonne alors qu'il avait remporté le premier set 6-4 et était mené 3-2 dans le second face à son compatriote Florian Mayer. Rien ne laissait présager pourtant une faiblesse physique et l'Allemand quitte le court central de Hambourg après avoir brisé sa raquette, sous les sifflets du public hambourgeois. Il explique par la suite avoir les muscles très tendus et que c'était dangereux de continuer à jouer.

Leonardo Mayer, qui s'était incliné au dernier tour des qualifications contre Rudolf Molleker (), est le deuxième lucky loser à remporter la finale d'un tournoi ATP en l'espace de deux semaines, après Andrey Rublev la semaine précédente, à Umag. Une première dans l'histoire du tennis.

Lauréats 
L'Argentin Leonardo Mayer remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Florian Mayer. Il devient le premier lucky loser à remporter un tournoi de catégorie ATP 500. Ses cinq prédécesseurs ont remporté des ATP 250.

En double, Ivan Dodig et Mate Pavić décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Pablo Cuevas et Marc López. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournois ATP 500 Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 
 Vue satellite du court de Rothenbaum sur WikiMapia

Navigation 

ATP 2017
Tennis masculin en 2017
Tennis en Allemagne en 2017
Tennis en juillet 2017